El Festival de barriletes gigantes de Santiago Sacatepéquez se celebra anualmente el 1 y 2 de noviembre en el municipio guatemalteco de Santiago Sacatepéquez. Es uno de los principales eventos culturales de Santiago Sacatepéquez en la cual se construyen barriletes gigantes. Durante el día de los difuntos los pobladores de este municipio suelen visitar las recién pintadas tumbas de sus antepasados para orar y depositar allí ofrendas florales.

Durante toda la mañana y primeras horas de la tarde, los varones adultos, los jóvenes y niños acuden al cementerio, el cual está situado sobre una colina que domina el hermoso paisaje circundante, llevando los pobladores en sus brazos gigantescos barriletes de variados colores y formas que se hacen de papel de China y gruesas varas de Castilla.

Antes de lanzar los barriletes, los niños se encargan de sostenerlos verticalmente apoyándose sobre el piso en espera de que se les dé la orden de soltarlos. Recibida la orden y suelto el barrilete, comienza este a elevarse impulsado por los fuertes tirones que acompasadamente se dan al cordel o lazo que los sostiene.
Elevar el barrilete es elevar los sueños de sus fabricantes, mantenerlos el mayor tiempo en el aire y a la máxima altura posible es una de la más grandes aspiraciones que tiene cada uno de los participantes.

El objetivo fundamental, de esta bella costumbre es religioso y cultural, pues los pobladores creen que es un lazo de comunicación entre las almas de los seres queridos que se encuentran fallecidos, y que en esos días visitan a sus familiares en la tierra, y que también reúne a los jóvenes para exponer su talento artístico.

También se cree que los barriletes actúan como mensajeros de paz, porque se les envían telegramas, lo cual consiste en hacer un agujero en un pedazo de papel o cartón y colocarlo en la pita, y en cada jalón que se le da, el telegrama se va elevando hasta llegar al propio barrilete, haciendo llegar a su destino un mensaje de bienestar y súplicas de paz entre hermanos.

Esta tradición fue declarada patrimonio cultural de Guatemala por el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala el 30 de octubre de 1998. También recibió la Orden del Patrimonio Cultural por el presidente Óscar Berger Perdomo.

Comienzo de la tradición 
No se puede establecer el año en que se da inicio a esta bella costumbre, ya que existen versiones que indican que la fabricación y vuelo de barriletes inició en los años 1900 y 1910. Lo que si se ha podido determinar es que esta tradición es joven y sus orígenes se registran en este siglo.1900 situado en una colina

Elaboración 
Tres o cuatro meses antes del primero de noviembre, los jóvenes y adultos se reúnen en grupos de cinco a diez personas, para dedicarse por las noches a la elaboración de los barriletes.

Ya elaborado el barrilete gigante los fabricantes se inscriben en la Asociación para el Desarrollo Cultural  para poder participar el  primero y dos de noviembre en el evento organizado por esta asociación. Los fabricantes de barriletes participan en dos categorías: exhibición y voladores.

Otra de las tradiciones más importantes que se manifiestan en este municipio y que se presentan el primero de noviembre, es el B’ojoy Maye; en esta ocasión los pobladores adornan las fachadas de sus casas con flores de muerto, en señal de que es una casa de católicos.

El B’ojoy Maye que significa olla y anciana, consiste en que los miembros de cofradía de San Miguel Arcángel, portando una vara de ese santo tocan una campanita para alertar a todas las familias que la llegada de los señores o grupos se aproxima.

Todos los acompañantes de la cofradía de San Miguel Arcángel van gritando B’ojoy Maye, tocan la puerta donde hay un manojo de flores de muerto, saludan a los habitantes de la casa donde tocan y las personas dan limosna, elote cocido, ayotes o güisquiles, como una reliquia para los difuntos.

Cuando las familias no les dan comida a los cofrades, ellos exigen que se les de una olla de barro para quebrarlas en la calle diciendo B’ojoy Maye. Esta comitiva siempre va acompañada con música de acordeón y entonando sones durante todo el recorrido.

Otra de las costumbres que se encuentra arraigada en este municipio, corresponde a la elaboración de platillos típicos. Las comidas tradicionales son el chile relleno, el pulique, güisquiles cocidos, elotes cocidos y como bebida típica se encuentra el atol shuco.

Véase también 
 Festival de barriletes gigantes de Sumpango

Referencias 

Ministerio de Cultura y deporte Guatemala C.A

Reconocimiento de Patrimonio Cultura

http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/esperan-mil-visitantes-festival-barriletes_0_800920156.html

Enlaces externos 

Folclore de Guatemala
Atracciones turísticas de Guatemala
Departamento de Sacatepéquez